Feyertag ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Feyertag (1890–1943), deutscher Oboist
 Vitus Feyertag (1664–1731), österreichischer Chorleiter

Siehe auch:
 Feiertag (Begriffsklärung)